Kongeskibet Dannebrog har flere specialiseringer:
 Kongeskibet Dannebrog (1879-1932) - hjuldamper
 Kongeskibet Dannebrog (A540, 1932-) - motorskib